Cunningham kan referere til

 Briggs Cunningham – vindende skipper i America's Cup, motorsportsentusiast mv.
 Ward Cunningham – en programmør og Wiki-foregangsmand
 Cunninghamhal – et nedhal på et sejlskib, opfundet af Briggs Cunningham